Brännkärr kan syfta på:

 Brännkärr, Sagu – en by i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi. Palosuo
 Brännkärr, Nedervetil – en bydel i Nedervetil i Kronoby kommun i Österbotten